Sarek pode se referir a:
Sarek - personagem do universo Star Trek. 
Parque Nacional de Sarek - Parque nacional da Suécia.

Desambiguação